Giovanni Forti Natoli Lanza Giambruni Moncada Orioles da Alifia di Luna; Pere Blasco Lanza Natoli (llatí: Johannes Fortem de Nantolio, francès: Jean Nanteuil oder Jeanfort de Nanteuil), era un noble sicilià, origen francès, el fill de Blasco Natoli Lanza i Domenica Giambruno Perna. Era Baron de S. Bartolomeo i Belice de 30,834  unces d'or.

El Príncep Natoli se li va concedir un  licentia populandi cum Privilegium aedificandi  ("llicència per poblar i construir") pel rei de Sicília, Felip IV de Castella. En 1627 va ser fet príncep de Sperlinga per Felip IV d'Espanya.
El Principe Sovreign Natoli es va casar dues vegades: primer a Maria Cottone Aragona, filla de Stefano, comte de Bauso; i en segon lloc, a Melchiora Orioles de Montcada, filla d'Orazio, baró de  San Pietro di Patti. Amb aquesta última va tenir un fill, Francesco Natoli.

Giovanni I Natoli de Sperlinga murió el 15 de julio 1633.

Referències

Bibliografia 
 Salvatore Trovato, Studi linguistici in memoria di Giovanni Tropea, 2009
 Leo S. Olschki, Archivio storico italiano, 1963
 Francesco Maria Emanuele Gaetani, Della Sicilia Nobile, I and II, stamperia de'Santi Apostoli, Palermo 1754 
 Francesco San Martino De Spucches, Mario Gregorio, La Storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia
 Maria Giuffrè, Città nuove di Sicilia, XV-XIX secolo, 1979
 Vito Maria Amico: Dizionario topografico della Sicilia, Bd. 2, 1856, S. 542.
 Giovanni Paternó-Castello, Nicosia, Sperlinga, Cerami, Troina, Adernò, Ist. Ital. d'arti graf., 1907, kept in "University of California", United States
 Vincenzo Palizzolo Gravina, Il blasone in Sicilia ossia Raccolta araldica, 1871
 Si ha la Storia del Baronaggio di questo regno di Sicilia, distinto ne' Principi, duchi, Marchesi, Conti, e Baroni (etc.), Bentivenga, 1754

Prínceps